Niemcy:
 Seelbach – dzielnica Haiger
 Seelbach – dzielnica Herbornu
 Seelbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Seelbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Seelbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Seelbach (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Seelbach bei Hamm (Sieg) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Seelbach – rzeka, dopływ Sieg

Osoby:
 Walter Seelbach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Selbach